Виктория Калинина:
* Калинина, Виктория Александровна (род. 1993) — российская лыжница.
 Калинина, Виктория Викторовна (род. 1988) — российская гандболистка.